Кипърска първа дивизия 1940/41 е седми шампионат по футбол на Кипър. Групата е съставена от 5 отбора. Шампион е тима на АЕЛ Лимасол, след изиграване на допълнителни 2 мача, поради равният брой точки в крайното класиране.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика

Плейоф за шампион 
 АПОЕЛ – АЕЛ Лимасол 1:2
 АЕЛ Лимасол – АПОЕЛ 3:1

Бележки 
 Кипър - Списък с класирания (RSSSF)

Първенство на Кипър по сезони